Videira kan syfta på:

Brasilien 

 Videira (kommun), Santa Catarina, 
 Videira (ort), Santa Catarina,